Emhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Emhoff (* 1964), US-amerikanischer Anwalt und Ehemann von Kamala Harris
 Kerstin Emhoff (* 1967), US-amerikanische Filmproduzentin